Ken Green puede referirse a las siguientes personas:

Ken Green, jugador de baloncesto estadounidense.
Ken Green, futbolista británico.
Ken Green, físico de aceleradores estadounidense.